Aceasta este o listă a obiectelor NGC cu numerele între 1001 și 2000. Lista cuprinde obiecte ce fac parte din conținutul New General Catalogue; alte obiecte pot fi găsite la pagina listei obiectelor NGC.

Datele furnizate în aceste tabele provin din The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer, accesat cu ajutorul VizieR Service. Obiectele din Marele Nor al lui Magellan și tipurile de galaxii au fost identificate folosind Baza de Date Extragalactice NASA/IPAC.
Celelalte date din tabele provin din Baza de Date Astronomice SIMBAD dacă nu se specifică altfel.

1001–1100

1101–1200

1201–1300

1301-1400

1401–1500

1501–1600

1601–1700

1701–1800

1801–1900

1901–2000

Note 

Liste astronomie